Со́болі — назва населених пунктів, походить від назви тварини Соболь.

Соболі — село, Брагінський район, Гомельська область
 Соболі — село, Березівський район, Берестейська область

Соболі — селище, Зав'яловський район, Алтайський край